Adipocere steht für:
 die englische Bezeichnung für Adipocire
 Adipocere Records, ein französisches Independent-Label mit Schwerpunkt Metal-Rock